Scapteriscus är ett släkte av insekter. Scapteriscus ingår i familjen mullvadssyrsor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Mullvadssyrsor
Scapteriscus